En patriot er en person, der viser eller praktiserer patriotisme.

En patriot er altså en person som går meget op i sit fædreland og vil gøre alt for landet.

Patriot kan endvidere have følgende betydninger:

Politik 
 Patriot (amerikanske revolution) - tilhængere af uafhængighed af det britiske monarki under den amerikanske uafhængighedskrig
 Patriot Act - en føderal lov i USA vedtaget efter angrebene den 11. september 2001
 Christian Patriot movement - en kristen konservativ bevægelse i USA
 Patriotiske Front (Bulgarien) - en nationalistisk valgalliance i Bulgarien
 Patriotisk Alliance For Forandring - et socialistisk politisk parti i Paraguay

Film og tv
 Patriot (tv-serie) - en tv- serie på Amazon TV fra 2015
 The Patriot (film fra 1928)
 The Patriot (film fra 1986)
 The Patriot (film fra 1988) 
 The Patriot (film fra 2000) - en amerikansk film
 Patrioternes spil (film) - en film fra 1992
 Patrioterne - en dokumentarfilm fra 1997 instrueret af Tómas Gislason

Virksomheder og foreninger
 Patriotisk Selskab - En dansk landbrugsforening
 Patriot Coal - et kulmineselskab i St. Louis, Missouri
 Patriot Memory - en virksomhed i Silicon Valley, der fremstiller memorycards og andet computertilbehør
 Patriot Rail Company - et jernebaneselskab i USA
 Patriot Scientific Corporation - en virksomhed i Carlsbad, Californien

Militær 
 MIM-104 Patriot - et jord-til-luft missil-system

Geografi
 Patriot (Indiana) - en by i USA
 Patriot (Ohio) - en by i USA

Sport 
 New England Patriots- et amerikansk fodboldhold baseret i NFL baseret i Massachusetts
 Patriotas F.C. - et colombiansk fodboldhold, der spiler i Categoría Primera A

Køretøjer 
 Jeep Patriot - en SUV fremstillet af Fiat Chrysler, LLC